CD177 — мембранный белок, продукт гена человека CD177.

Функции 
CD177 в комплексе с гетеродимерным интегрином Mac-1 (β2/αM) опосредует активацию нейтрофилов, престимулированных TNF, включая дегрануляцию клеток и образование супероксида. Кроме этого, предотвращая интернализацию β2-интегрина и ослабляя хемокиновый сигнал, CD177 обеспечивает преимущество клеточной адгезии над клеточной миграцией. Взаимодействие белка на нейтрофилах с PECAM1 на эндотелиальных клетках играет роль в трансэндотелиальной миграции нейтрофилов in vitro. Является критическим компонентом в рекрутировании нейтрофилов к месту бактериальной инфекции in vivo. Действует как рецептор для зрелой формы протеазы PRTN3, что обеспечивает экспрессию протеазы на поверхности нейтрофилов. Связывая PRTN3 на поверхности нейтрофилов, может играть роль в повышении стбильности межклеточных контактов эндотелиальных клеток и, таким образом, обеспечивает сосудистую целостность при диапедезе нейтрофилов через стенку сосуда.

Структура 
CD177 состоит из 437 аминокислот, молекулярная масса белка 46.4 кДа. Альтернативный сплайсинг приводит к образованию 3 изоформ белка.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кластеры дифференцировки